Krige kan syfta på:

 Uys Krige (1910–1987), en sydafrikansk författare
 Alice Krige (1954–), en sydafrikansk skådespelare
 Corné Krige (1975–), en sydafrikansk rugbyspelare